Сент-Астье́ () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Дордонь. Входит в состав округа Перигё.

Код INSEE кантона — 2417. Всего в кантон входит 11 коммун, центральный офис расположен в Сент-Астье.

Население 

Население кантона на 2012 год составляло 17 130 человек.

Коммуны кантона до 2015 года

Коммуны кантона с 2015 года

Ссылки 
 Кантон Сент-Астье на сайте INSEE
 Население коммун департамента Дордонь на сайте INSEE

Кантоны департамента Дордонь